Niemcy:
 Teltow – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Teltow – były powiat

Zobacz też:
 Teltow-Fläming
 Teltow-Storkow